Beichau ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:

 Biechów (Głogów), aufgegebenes Dorf bei Głogów, Powiat Głogowski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Bychowo (Żmigród), Ortsteil der Gemeinde Żmigród, Powiat Trzebnicki, Woiwodschaft Niederschlesien